Карл Турн-и-Таксис:
 Турн-и-Таксис, Карл Александр (1770—1827) — пятый князь Турн-и-Таксис.
 Турн-и-Таксис, Карл Ансельм (1733—1805) — четвёртый князь Турн-и-Таксис.